L'édition 2004 du tournoi de Valence s'est déroulée du 12 au  et a été jouée sur terre battue.

Faits marquants 
 Fernando Verdasco remporte le tournoi en simple en battant Albert Montañés en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Gastón Etlis et Martín Rodríguez s'imposent en finale face à Feliciano López et Marc López. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Valence

Liens externes 
 
 

ATP 2004
Valence
Sport en Espagne en 2004
Tennis en avril 2004